Joseph Hunter (1839-1935), homme politique canadien en Colombie-Britannique
 Ivory Joe Hunter ( - ) était un chanteur, un compositeur et un pianiste afro-américain de R&B.
 Joe Hunter était le leader du groupe The Funk Brothers